Rydal – paese del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Rydal – villaggio dell'Cumbria
 Rydal – villaggio Danimarca
 Rydal – area urbana della Svezia

 Rydal – località della Contea di Bartow, Georgia
 Rydal – località della Contea di Republic, Kansas
 Rydal – località della Contea di Montgomery, Pennsylvania